Lambert Hofer peut désigner :
 Lambert Hofer, entreprise de fabrication et de location de costumes

Lambert Hofer est le nom des personnes suivantes :
* Lambert Hofer (1830–1897), costumier autrichien
 Lambert Hofer II (1879–1938), costumier autrichien
 Lambert Hofer III (1907–1997), costumier autrichien
 Lambert Hofer IV (1944–2013), costumier autrichien